Matysek ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Matysek (* 1968), polnischer Fußballtorhüter und -trainer
 Ottilie Matysek (* 1939), österreichische Politikerin (SPÖ)

Siehe auch:
 Matyssek
 Matissek
 Matysik